Намбоку Цуруя IV (; 1755, Эдо — 1829, там же) — японский , . Один из самых плодовитых драматургов Кабуки и создатель жанра кидзевамоно (грубая современная пьеса).

Биография 
Родился в семье красильщика Эбия Идзабуро. В 1776 году стал учеником автора кабуки Сакурада Дзисукэ. С 1777 года работал под именем Сакурада Хёдзо в Театре Накамура-дза, с 1780 года как Сава Хёдзо в Ичимура -дза. В 1788 году взял после смерти своего тестя Цуруя Намбоку III имя Цуруя Намбоку IV.

Дебютировал, как драматург в 1804 году. Активно работал в эпоху Бунка — Бунсэй (1804—1829). Цуруя — автор более 120 пьес. Бо́льшая часть его произведений — бытовые драмы сэвамоно.

Пьесы Н. Цуруя полны сцен вымогательств, убийств и эротических сцен. Названные кидзевамоно (настоящее севамоно), его драмы изображают людей, живущих на дне иерархического общества Эдо, и написаны живым, приземлённым языком, типичным для горожан. Сцены разворачиваются быстро, а различные сценические трюки добавляют веселья.

Отличительная особенность драматургии Н. Цуруя — сочетание реальности с фантастикой, юмора с жестокостью. Наиболее популярны пьесы-рассказы о привидениях (кайдан). Лучшая из них «Токайдо ёцуя кайдан» сохраняется в репертуаре театра Кабуки. Был известен использованием технических сценических эффектов, таких как быстрая смена костюма (хаягавари) и полёт по воздуху (тюнори).

Избранные произведения 
 Toki-mo Kikyō, 1808
 Okuni Gozen Keshō no Sugatami, 1809
 Kokoro no Nazo Toketa Iroito , 1810
 Kachi Zumō Ukina no Hanabure , 1810
 Ehon Gappō-ga-Tsuji (в соавт.), 1810
 Osome Hisamatsu Ukina no Yomiuri, 1813
 Sumidagawa Hana no Goshozome , 1814
 Kakitsubata Iro mo Edozome , 1815
 Haji Momiji Ase no Kaomise , 1815
 Sakura Hime Azuma Bunshō, 1817
 Sakura Butai Maku no Datezome, 1820
 Tsuki no En Tsuki no Shiranami , 1821
 Imoseyama Hitome Sembon, 1821
 Ukiyozuka Hiyoku no Inazuma, 1823
 Kesakake Matsu Narita no Riken , 1823
 Tōkaidō Yotsuya Kaidan, 1825
 Kamikakete Sango Taisetsu, 1825
 Oniwaka Kongen Butai , 1825
 Kin no Zai Saru Shima Dairi , 1829

Примечания

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 5 / Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1967
 Каватакэ Сигэтоси, Кабуки сакуся-но кэнкю, Токио, 1940

Ссылки 
 Tsuruya Nanboku IV
Японские писатели